Il campionato mondiale di Superbike 1989 è la seconda edizione del campionato mondiale Superbike riconosciuta ufficialmente dalla FIM.

Il campionato piloti è stato vinto, per il secondo anno consecutivo, dallo statunitense Fred Merkel.

Calendario 
fonte

Rispetto alla prima edizione il numero di prove aumentò da 9 a 11 con l'inserimento di due nuovi gran premi disputati in Nordamerica (Canada e Stati Uniti d'America), facendo diventare ancor più mondiale il campionato che ora toccava 4 continenti.

Tra le sei prove disputate in Europa, rispetto all'anno precedente non venne disputato il gran premio in territorio portoghese, sostituito da una prova italiana disputatasi sull'Autodromo di Pergusa in Sicilia.

L'aumento del numero di gare portò anche un allungamento della stagione che quest'anno iniziò ancora nel mese di marzo in Gran Bretagna per concludersi addirittura in novembre in Nuova Zelanda.

Venne anche modificato il sistema di punteggio: se restavano sempre 15 i piloti premiati con punti al termine di ogni manche, cambiò il numero di punti assegnato che ora prevedeva 20 punti per il primo, 17 per il secondo, 15 per il terzo, 11 per il quarto e via via sempre a scalare fino al punto singolo del quindicesimo.

Le case motociclistiche presenti restarono le stesse dell'anno precedente con la Honda  che riuscì a bissare il titolo ottenuto nel 1988.

Classifiche

Classifica piloti 
fonti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori 

|}

Note

Collegamenti esterni